Thew ist der Familienname folgender Personen:

 Harvey Thew (1883–1946), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Warren Thew (1927–1984), US-amerikanisch-schweizerischer Pianist, Komponist, Lyriker und Zeichner